Grasbach heißen folgende geographische Objekte:

Ortschaften:
 Grasbach (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Grasbach (Gemeinden Herzogsdorf, St. Gotthard), Ortschaft von St. Gotthard im Mühlkreis und Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Grasbach (Gemeinde Schenkenfelden), Ort bei Schenkenfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Gewässer:
 Grasbach (Böllinger Bach), linker Zufluss des Böllinger Bachs auf seinem Namensabschnitt Grundelbach beim Hof Untere Mühle von Bonfeld, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Grasbach (Eger), im Unterlauf Hirtenbach, linker Zufluss der Eger (Elbe) im Weißenstädter See bei Weiherhöfen, Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Grasbach (Große Gusen), Quellfluss der Großen Gusen, Oberösterreich
 Grasbach (Milz), linker Zufluss der Milz nach Waltershausen, Markt Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Grasbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) in Ebernburg, Stadt Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz